|-
| 39101 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39102 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39103 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39104 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39105 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39106 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39107 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39108 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39109 - ||  || 22 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39110 - ||  || 23 noiembrie 2000 || Haleakalā || NEAT
|-
| 39111 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39112 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39113 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39114 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39115 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39116 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39117 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39118 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39119 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39120 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39121 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39122 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39123 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39124 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39125 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39126 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39127 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39128 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39129 - ||  || 27 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39130 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39131 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39132 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39133 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39134 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39135 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39136 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39137 - ||  || 26 noiembrie 2000 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 39138 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39139 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39140 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39141 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39142 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39143 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39144 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39145 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39146 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39147 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39148 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39149 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39150 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39151 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39152 - ||  || 26 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39153 - ||  || 26 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39154 - ||  || 26 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39155 - ||  || 26 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39156 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39157 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39158 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39159 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39160 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39161 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39162 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39163 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39164 - ||  || 29 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39165 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39166 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39167 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 39168 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 39169 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39170 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39171 - ||  || 22 noiembrie 2000 || Haleakalā || NEAT
|-
| 39172 - ||  || 29 noiembrie 2000 || Haleakalā || NEAT
|-
| 39173 - ||  || 29 noiembrie 2000 || Haleakalā || NEAT
|-
| 39174 - ||  || 27 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39175 - ||  || 30 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39176 - ||  || 30 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39177 - ||  || 30 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39178 - ||  || 30 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39179 - ||  || 30 noiembrie 2000 || Haleakalā || NEAT
|-
| 39180 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 39181 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 39182 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39183 - ||  || 22 noiembrie 2000 || Haleakalā || NEAT
|-
| 39184 Willgrundy ||  || 24 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 39185 - ||  || 24 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 39186 - ||  || 25 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39187 - ||  || 26 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39188 - ||  || 25 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39189 - ||  || 25 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39190 - ||  || 26 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39191 - ||  || 30 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 39192 - ||  || 27 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39193 - ||  || 18 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 39194 - ||  || 18 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 39195 - ||  || 18 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 39196 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 39197 - || 2000 XA || 1 decembrie 2000 || Haleakalā || NEAT
|-
| 39198 - ||  || 1 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39199 - ||  || 1 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 39200 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-